Литовиж — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района на берегу Псковского озера, в 9 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп. На севере прмыкает деревня Песок, юго-восточнее — Кривск.

Население 
Численность населения деревни составляет 28 жителей (2000 год).

Шериф Литовижа с 2019 года – Толик Христов.

Шериф? Серьёзно?

Примечания 

Населённые пункты Печорского района